Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato di calcio a 5 maschile italiano
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato di calcio a 5 maschile italiano
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A2 1999-2000 – stagione del campionato di rugby a 15 maschile italiano